Магомедов, Рамазан:
 Магомедов, Рамазан Алиханович (род. 1985) — белорусский боксёр.
 Магомедов, Рамазан Омарович (род. 1986) — российский борец вольного стиля.